Federau ist der Familienname folgender Personen:

 Bernt Federau (1930–2017), deutscher Künstler und Photographenmeister
 Ferdinand Federau (1880–1962), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP)
 Friedrich Federau (1755–1840), deutscher Philologe, Pädagoge und Bibliothekar
 Petra Federau (* 1969), deutsche Politikerin (AfD)
 Wolfgang Federau (1894–1950), deutscher Dichter und Schriftsteller